Грабовац може да се односи на:

Република Србија 

 Грабовац (Обреновац), насеље у општини Обреновац
 Грабовац (Кнић), насеље у општини Кнић
 Грабовац (Свилајнац), насеље у општини Свилајнац
 Грабовац (Трстеник), насеље у општини Трстеник
 Грабовац (Прокупље), насеље у општини Прокупље
 Грабовац (Звечан), насеље у општини Звечан, Косово и Метохија
 Грабовац (Пећ), насеље у општини Пећ, Косово и Метохија

или:
 Горњи Грабовац, насеље у општини Обилић, Косово и Метохија
 Доњи Грабовац, насеље у општини Косово Поље, Косово и Метохија

или:
 Грабовац (манастир), манастир Српске православне цркве у Републици Србији
 Грабовац (тврђава), тврђава код Трстеника

Босна и Херцеговина 

 Грабовац (Челинац), насеље у општини Челинац, Република Српска
 Грабовац (Велика Кладуша), насеље у општини Велика Кладуша, Федерација БиХ

Република Хрватска 

 Грабовац (Раковица), насеље у општини Раковица, Кордун
 Грабовац (Чеминац), насеље у општини Чеминац, Барања
 Грабовац (Шестановац), насеље у општини Шестановац, Далмација

или:
 Грабовац Бански, насеље града Петриње, Банија
 Нови Грабовац, насеље града Новске, западна Славонија
 Стари Грабовац, насеље града Новске, западна Славонија
 Грабовац Војнићки, насеље у општини Крњак, Кордун
 Грабовац Крњачки, насеље у општини Крњак, Кордун

Република Мађарска 

 Грабовац (Мађарска) (), насеље у Мађарској
 Манастир Грабовац (Мађарска), једини српски манастир у Републици Мађарској

Види још 
 Граб (вишезначна одредница)
 Габрово (вишезначна одредница)
 Грабово (вишезначна одредница)
 Грабовица (вишезначна одредница)